Gatčina – città dell'Oblast' di Leningrado
 Gatčina – reggia degli zar
 Gatčina – museo situato nell'omonima città